Space Oddity (альбом) — альбом 1969 года Дэвида Боуи.
 Space Oddity (песня) — сингл Дэвида Боуи 1969 года из одноимённого альбома.